Артибонит:

 Артибонит — река на западе острова Гаити.
 Артибонит — один из десяти департаментов Республика Гаити.